Foucar ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Foucar (1870–1945), deutscher Manager der Zementindustrie
 Lydia Driesch-Foucar (1895–1980), deutsche Künstlerin